Территория традиционного природопользования (ТТП) — тип особо охраняемых территорий в Российской Федерации.

Появление термина и отсутствие территорий традиционного природопользования на федеральном уровне 
Понятие территорий традиционного природопользования введено для защиты образа жизни и традиций коренных малочисленных народов России, проживающих на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке страны. 

Термин введён в российское законодательство 22 апреля 1992. Детальная разработка и уточнение правового статуса определены Законом от 7 мая 2001 № 49-ФЗ (редакция 31 декабря 2014).

По словам Родиона Суляндзиги, к 2019 году (то есть за 18 лет действия федерального закона № 49-ФЗ) в России не было образовано ни одной территории традиционного природопользования.

Территория традиционного природопользования в Ханты-Мансийском автономном округе 
492 территории традиционного природопользования 4084 человек занимаются традиционным природопользованием 935 семей МНС

Примечания

Ссылки 
 Мурашко О. Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера в системе охраняемых природных территорий в России
 Территории традиционного природопользования в Ханты-Мансийском автономном округе
 Схема предоставления лесных участков для предприятий топливно-энергетического комплекса на территориях традиционного природопользования. Опыт. Проблемы. Пути решения
 Современное состояние и пути развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока Российской Федерации

Литература 
 * 

Коренные народы Севера
Коренные народы